Il seguente elenco contiene gli smartphone di Huawei. Le due serie di punta dell'azienda sono la serie P e la serie Mate. Prima del ban statunitense che ha colpito l'azienda cinese, sui telefoni Huawei era preinstallata l'interfaccia EMUI, sostituita (almeno in Cina) dal sistema operativo HarmonyOS. In Italia e in Europa continua ad esserci EMUI, che non può usufruire dei servizi Google.

Ascend 
 Huawei Ascend M680 (2010)
 Huawei Ascend II (2011)

Ascend D 
 Huawei Ascend D Quad (2012)
 Huawei Ascend D Quad XL (2012)
 Huawei Ascend D1 (2012)
 Huawei Ascend D1 Quad (2012)
Huawei Ascend D1 Quad XL (2012)
 Huawei Ascend D2 (2013)
 Huawei Ascend D3 (Mate 3) (2014)

Ascend G 

 Huawei Ascend G300 (2012)
 Huawei Ascend G312 (2012)
 Huawei Ascend G330 (2012)
 Huawei Ascend G600 (2012)
 Huawei Ascend G510-0010 (2013)
 Huawei Ascend G525 (2013)
 Huawei Ascend G526 (2013)
 Huawei Ascend G610 (2013)
 Huawei Ascend G615 (2013)
 Huawei Ascend G700 (2013)
 Huawei Ascend G740 (2013)
 Huawei Ascend G535 (2014)
 Huawei Ascend G620s (2014)
 Huawei Ascend G630 (2014)
 Huawei Ascend G7 (2014)
 Huawei Ascend G8 (G7 Plus in Cina) (2015)
 Huawei G9 (P9 Lite) (2016)
 Huawei G9 Plus (2016)

Ascend Mate/Mate 
 Huawei Ascend Mate (2013)
 Huawei Ascend Mate 2 4G (2014)
 Huawei Ascend Mate 7 (2014)
 Huawei Mate S (2015)
 Huawei Mate 8 (2015)
 Huawei Mate 9 (2016)
 Huawei Mate 9 Lite (2016)
 Huawei Mate 9 Pro (2016)
 Huawei Mate 9 Porsche Design (2016)
 Huawei Mate 10 (2017)
 Huawei Mate 10 Pro (2017)
 Huawei Mate 10 Lite (2017)
 Huawei Mate 10 Porsche Design (2017)
 Huawei Mate RS Porsche Design (2017)
 Huawei Mate SE (2018)
 Huawei Mate 20 (2018)
 Huawei Mate 20 Pro (2018)
 Huawei Mate 20 Lite (2018)
 Huawei Mate 20 X (2018)
 Huawei Mate 20 X 5G (2018)
 Huawei Mate 20 RS Porsche Design (2018)
 Huawei Mate X (2019)
 Huawei Mate 30 (2019)
 Huawei Mate 30 5G (2019)
 Huawei Mate 30 Pro (2019)
 Huawei Mate 30 Pro 5G (2019)
 Huawei Mate 30 Lite (2019)
 Huawei Mate 30 RS Porsche Design (2019)
 Huawei Mate Xs (2020)

Ascend P/P 
 Huawei Ascend P1 (2012)
 Huawei Ascend P1 LTE (2012)
 Huawei Ascend P1 S (2012)
 Huawei Ascend P1 XL (2012)
 Huawei Ascend P2 (2013)
 Huawei Ascend P6 (2013)
 Huawei Ascend P6S (2014)
 Huawei Ascend P7 (2014)
 Huawei Ascend P7 Mini (2014)
 Huawei Ascend P7 Sapphire Edition (2014)
 Huawei P8 (2015)
 Huawei P8 Lite (2015)
 Huawei P8 Max (2015)
 Huawei P9 (2016)
 Huawei P9 Lite (2016)
 Huawei P9 Plus (2016)
 Huawei P8 Lite 2017 (2017)
 Huawei P9 Lite Mini (2017)
 Huawei P10 (2017)
 Huawei P10 Plus (2017)
 Huawei P10 Lite (Nova Lite) (2017)
 Huawei P20 (2018)
 Huawei P20 Pro (2018)
 Huawei P20 Lite (2018)
 Huawei P Smart (2018)
 Huawei P Smart Plus (2018)
 Huawei P Smart 2019 (2019)
 Huawei P Smart Plus 2019 (2019)
 Huawei P Smart Pro (2019)
 Huawei P Smart Z (2019))
 Huawei P30 (2019)
 Huawei P30 Pro (2019)
 Huawei P30 Lite (2019)
 Huawei P30 Lite 2020 (2020)
 Huawei P30 Pro New Edition (2020)
 Huawei P40 (2020)
 Huawei P40 Pro (2020)
 Huawei P40 Pro Plus (2020)
 Huawei P40 Lite (2020)
 Huawei P40 Lite E (2020)
 Huawei P40 Lite 5G (2020)
 Huawei P Smart 2020 (2020)
 Huawei P Smart S (2020)
 Huawei P50 (2021)
 Huawei P50 Pro (2021)
 Huawei P50 Pocket (2021)
 Huawei P50E (2022)

Ascend Q 
 Huawei Ascend Q (2012)

Ascend W 
 Huawei Ascend W1 (2013)
 Huawei Ascend W2 (2013)
 Huawei Ascend W3 (2014)

Ascend X/XT 
 Huawei Ascend X (2011)
 Huawei Aascend XT (2016)
 Huawei Ascend XT2 (2017)

Ascend Y/Y 
 Huawei Ascend Y (2012)
 Huawei Ascend Y100 (2012)
 Huawei Ascend Y200 (2012)
 Huawei Ascend Y201 (2012)
 Huawei Ascend Y201 Pro (2012)
 Huawei Ascend Y210D (2013)
 Huawei Ascend Y220 (2013)
 Huawei Ascend Y300 (2013)
 Huawei Ascend Y320 (2013)
 Huawei Ascend Y511 (2013)
 Huawei Ascend Y321 (2014)
 Huawei Ascend Y330 (2014)
 Huawei Ascend Y520 (2014)
 Huawei Ascend Y530 (2014)
 Huawei Ascend Y550 (2014)
 Huawei Ascend Y600 (2014)
 Huawei Ascend Y360 (2015)
 Huawei Ascend Y635 (2015)
 Huawei Ascend Y625 (2015)
 Huawei Y3 (2015)
 Huawei Y5 (2015)
 Huawei Y6 (2015)
 Huawei Y6 Pro 2016 (2016)
 Huawei Y3II (2016)
 Huawei Y5II 3G (2016)
 Huawei Y5II 4G (2016)
 Huawei Y6II (2016)
 Huawei Y6II Compact (2016)
 Huawei Y5 2017 (2017)
 Huawei Y7 2017 (2017)
 Huawei Y7 Prime (2017)
 Huawei Y5 Prime 2018 (2018)
 Huawei Y5 Lite 2018 (2018)
 Huawei Y6 2018 (2018)
 Huawei Y6 Prime 2018 (2018)
 Huawei Y7 Pro 2018 (2018)
 Huawei Y9 2018 (2018)
 Huawei Y5 (2019)
 Huawei Y6 (2019)
 Huawei Y6 Pro (2019)
 Huawei Y6s (2019)
 Huawei Y7 (2019)
 Huawei Y7 Pro 2019 (2019)
 Huawei Y7 Prime (2019)
 Huawei Y9 2019 (2019)
 Huawei Y5p (2020)
 Huawei Y6p (2020)
 Huawei Y8p (2020)
 Huawei Y8s (2020)

Nova 
 Huawei Nova (2016)
 Huawei Nova Plus (2016)
 Huawei Nova Smart (2017)
 Huawei Nova Lite (2017)
 Huawei Nova Lite Plus (2017)
 Huawei Nova 2 (2017)
 Huawei Nova 2 Plus (2017)
 Huawei Nova Young (2017)
 Huawei Nova 2i (2017)
 Huawei Nova 2s (2017)
 Huawei Nova Lite 2 (2018)
 Huawei Nova 3 (2018)
 Huawei Nova 3e (2018)
 Huawei Nova 3i (2018)
 Huawei Nova 4 (2018)
 Huawei Nova 5 (2019)
 Huawei Nova 5z (2019)
 Huawei Nova 5i (2019)
 Huawei Nova 5i Pro (2019)
 Huawei Nova 5t (2019)
 Huawei Nova Lite 3 (2019)
 Huawei Nova Lite 3 Plus (2020)
 Huawei Nova 8i
 Huawei Nova 9 SE

Ascend GX 
 Huawei Ascend GX1 (2014)
 Huawei Ascend GX-2 (2014)
 Huawei Ascend GX-3 (2014)
 Huawei Ascend GX-4 (2014)
 Huawei Ascend GX-5
 Huawei Ascend GX-6
 Huawei Ascend GX-7
 Huawei Ascend GX-8
 Huawei Ascend GX-9

Gr 
 Huawei Gr3 (2016)
 Huawei Gr5 2017 (2016)
 Huawei Gr3 2017 (2017)

T 
 Huawei T161L (2008)
 Huawei T156 (2008)
 Huawei T158 (2008)
 Huawei T201 (2008)
 Huawei T208 (2008)
 Huawei T211 (2008)
 Huawei T261L (2008)
 Huawei T552 (2009)

Honor 

 Honor (2011)
 Honor 2 (2012)
 Honor 3 (2013)
 Honor 3C (2013)
 Honor 3X (2013)
 Honor 6 (2014)
 Honor Holly (2014)
 Honor 6 Plus (2014)
 Honor 4 Play (2014)
 Honor 4A (2015)
 Honor 4X (2015)
 Honor 4C (2015)
 Honor 7 (2015)
 Honor 7i (Cina) (2015)
 Honor 5X (2015)
 Honor Holly 2 Plus (2016)
 Honor 5C (2016)
 Honor 5A (2016)
 Honor 8 (2016)
 Honor Note 8 (2016)
 Honor Holly 3 (2016)
 Honor 6X (2016)
 Honor V8 (2016)
 Honor Magic (2016)
 Honor 6A (2017)
 Honor 8 Pro (Honor V9) (2017)
 Honor 6A Pro (2017)
 Honor 9 (2017)
 Honor 6C (2017)
 Honor View 10 (2017)
 Honor 7X (2017)
 Honor 8 Lite (2017)
 Honor 9 Lite (2017)
 Honor 7A (2018)
 Honor 7C (2018)
 Honor 10 (2018)
 Honor 10 GT (2018)
 Honor 7s (2018)
 Honor Play (2018)
 Honor 9i (Honor 9N) (Cina) (2018)
 Honor Note 10 (2018)
 Honor 8X (2018)
 Honor 8X Max (2018)
 Honor View 10 Lite (2018)
 Honor 8C (2018)
 Honor 10 Lite (2018)
 Honor Magic 2 (2018)
 Honor View 20 (2018)
 Honor 8A (2019)
 Honor 8A Pro (2019)
 Honor Magic 2 3D (Cina) (2019)
 Honor 20 (2019)
 Honor 20 Pro (2019)
 Honor 20 Lite (2019)
 Honor 9X (2019)
 Honor Play 3 (2019)
 Honor Play 3e (2019)
 Honor 9X Pro (2020)
 Honor 9X Lite (2020)
 Honor Play 4 (2020)

Note 

Telefonia
Cellulari Huawei